Bebhionn (mythologie), godin uit de Ierse mythologie.
 Bebhionn (maan), maan van Saturnus.